Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2008./09.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad 

 Izvori: 
 NS Nova Gradiška

3. ŽNL Istarska

Jug 

 Izvori:  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 2009. godina  
 "Glas Istre", 4. svibnja 2009.  
 "Glas Istre", 15. lipnja 2009.

Sjever  

 Izvori:  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 2009. godina  
 "Glas Istre", 15. lipnja 2009.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 NS Koprivničko-križevačka, glasnici

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

Također i pod nazivom Baranjska liga.

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjski

NS Donji Miholjac

NS Đakovo 

 Izvori: 
 nogos.info

NS Našice 

 Izvori: 
 Omladinac Niza

NS Osijek 

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjska

NS Valpovo

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga)

NS Novska 

 Izvori: 
 NS Novska

NS Sisak 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 
Također i pod nazivom 3. ŽNL Virovitičko-podravska - skupina Slatina / Orahovica

<small> Izvori: 
<ref> [http://www.znsvpz.hr/bilten.asp?ID=4&kolo=21&sezonaID=1 znsvpz.hr, 3. ŽNL Virovitičko-podravska Istok 2008./09., rezultati 21. kola i ljestvica koja sadržava pogrešan obračun utkmica za Slavonac i Zrinski'], pristupljeno 8. travnja 2015. </ref> ŽNS Virovitičko-podravska, rezultati 21. kola 
 ŽNS Virovitičko-podravska, 3. ŽNL Istok 
 Virovitički list</small>

 Zapad 
Također i pod nazivom 3. ŽNL Virovitičko-podravska - skupina Virovitica / Pitomača

 Izvori: 
 ŽNS Virovitičko-podravska, nepotpuna ljestvica 
 ŽNS Virovitičko-podravska, 3. ŽNL Zapad 
 Virovitički list 
 Virovitički list, rezultati 1. kola

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 Vinkovački list  
 Vinkovački list

NS Vukovar 

 Izvori: 
 Vukovarske novine

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Povezani članci 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 2. HNL 2008./09.
 3. HNL 2008./09.
 4. HNL 2008./09.
 5. rang HNL-a 2008./09.
 6. rang HNL-a 2008./09.
 8. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Vanjske poveznice

Izvori 
  

2008-09
 7